Music and Me (álbum) - álbum de Nate Dogg
"Music and Me" (canção) - canção de Michael Jackson
Music & Me - álbum de Michael Jackson

Desambiguações de música